Адальберт II:
 Адальберт II (ок. 1030—ок. 1076/1080) — граф Балленштедта из рода Асканиев.
 Адальберт II (ум. 915) — граф Лукки и маркграф Тосканы.
 Адальберт II Иврейский (932/936—972) — король Италии, маркграф Ивреи.